Castillo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 José Alberto Castillo
 Juan Castillo